Константи́н Ре́ва: Рева, Константин Борисович (род. 1993) — украинский тяжелоатлет.
 Рева, Константин Кузьмич (1921—1997) — советский волейболист.